A língua neoaramaica caldeia, neoaramaico caldeu ou simplesmente caldeu é um dialeto da língua aramaica do nordeste, falado na planície de Mossul no norte do Iraque, bem como por várias comunidades caldeias espalhadas pelo mundo. A maioria dos falantes pertence à Igreja Católica Caldeia.

História 

O caldeu neoaramaico é uma das línguas aramaicas do nordeste falada na região do Curdistão, entre o lago Úrmia no Azerbaijão, no norte do Iraque perto de Dohuk e junto à fronteira com a Turquia. Judeus e cristãos falam diferentes dialetos do aramaico, que muitas vezes são mutuamente ininteligíveis . Os dialetos vieram sendo fortemente influenciados Pela língua siríaca, a língua literária do cristianismo sírio na antiguidade.

Portanto, o neoaramaico cristão tem uma dupla herança: siríaco literário e o aramaico coloquial oriental. Os dialetos cristãos são frequentemente chamados de soureth (siríaco) em árabe iraquiano. Os aramaicos falam o novo caldeu, principalmente nas regiões montanhosas do Iraque, bem como o idioma caldeu falado em Baçorá, Babil, Bagdá e outras províncias iraquianas .

Antes do cisma de 1552, a maioria dos cristãos nesta região era membros da Igreja do Oriente. Quando o cisma dividiu a igreja, a maioria dos cristãos da região optaram pela comunhão com a Igreja Católica e se tornaram membros da Igreja Católica Caldeia

Dialetos
O neoaramaico caldeu é chamado de língua soureth na planície de Mossul e no Curdistão iraquiano. Apresenta uma boa quantidade de dialetos identificáveis cada correspondendo às vilas onde são falados: Ankawa, Alqosh, Aqrah, Mangesh, Tel Kaif, Bakhdida, Tel Skuf, Baqofah, Batnaya, Bartella, Sirnak-Cizre (Bohtan), Araden e Duhok.

Escrita
O neoaramaico caldeu é escrito numa versão da escrita siríaca, madenhaya, que também é usada para a língua siríaca clássica. A Escola de  Alqosh produziu no  alguma poesia caldeia do neoaramaico caldeu no lugar do siríaco clássico. A imprensa dominicana de Mossul também produziu livros na nessa escrita e língua.

Bibliografia

 Wolfhart Heinrichs|Heinrichs (1990). Studies in Neo-Aramaic. Scholars Press: Atlanta, Georgia. ISBN 1-55540-430-8.
 Arthur John Maclean (1895). Grammar of the dialects of vernacular Syriac: as spoken by the Eastern Syrians of Kurdistan, north-west Persia, and the Plain of Mosul: with notices of the vernacular of the Jews of Azerbaijan and of Zakhu near Mosul. Cambridge University Press, London.

Ligações externas

Semitisches Tonarchiv: Dokumentgruppe "Aramäisch/Neuostaramäisch (christl.)" (text in German).
Neoaramaico caldeu/ siríaco em Ethnologue
Neoaramaico caldeu/ siríaco em omniglot.com

Caldeu
Línguas do Iraque
Línguas da Turquia
Línguas do Irão